

Єленьч — село в гміні Кенсово Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єленьч — село в гміні Пархово Битівського повіту Поморського воєводства